Prva hrvatska odbojkaška liga za 2001./02. je predstavljala najviši rang odbojkaškog prvenstva Hrvatske. Sudjelovalo je dvanaest klubova, a prvak je bila Mladost Regent iz Zagreba.

Sudionici 
 Čakovec GEA 90, Čakovec
 Karlovac, Karlovac
 Mladost, Kaštel Lukšić
 Osijek, Osijek
 Rijeka, Rijeka
 Rovinj, Rovinj
 Šibenik, Šibenik
 Valpovo, Valpovo
 Varaždin, Varaždin
 Industrogradnja, Zagreb
 Mladost Regent, Zagreb
 Zagreb, Zagreb

Ljestvica i rezultati

Doigravanje 

* domaća utakmica za klub1

Konačni poredak 
 Mladost Regent
 Osijek
 Varaždin
 Čakovec GEA 90
 Rijeka
 Karlovac
 Zagreb
 Mladost KL
 Rovinj
 Šibenik
 Valpovo
 Industrogradnja

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u odbojci

Izvori 
 Hrvatski športski almanah 2002/2003

2001-02